Lake Worth désigne :

 Lake Worth, ancien nom de Lake Worth Beach, une ville de Floride ;
 Lake Worth, une ville du Texas.